Евгений Васильевич Мали́нин (1930—2001) — советский, затем российский пианист, педагог. Народный артист СССР (1989).

Биография 
Евгений Малинин родился 8 ноября 1930 года в Москве.

Занятия музыкой начал с 4 лет. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. И. Чайковского (класс Т. А. Бобович), затем, в 1954 году, и саму консерваторию по классу фортепиано у Г. Г. Нейгауза, на протяжении трёх лет был его аспирантом и ассистентом.

В 1949 году стал лауреатом II-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Будапеште, IV-го Международного конкурса пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве, в 1953 году разделил с Ф. Антремоном вторую премию Международного конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (первая не была присуждена).

С 1958 года — солист Московской филармонии.

Вёл широкую концертную деятельность. В репертуаре преобладали романтические и постромантические произведения — в том числе сочинения Ф. Шопена, Ф. Листа, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина. Отдавал должное и более современной музыке, преимущественно отечественной (Д. Д. Шостакович, Р. К. Щедрин, Р. С. Леденёв, Г. Г. Галынин). Среди наиболее значительных интерпретаций — «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского, Второй концерт для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова.

Гастролировал за рубежом более чем в 26 странах мира.

Выступал с такими дирижёрами, как П. Ардженто, И. Безродный, А. Гayк, А. Клюитанс, К. Кондрашин, Ш. Мюнш, М. Росси, С. Самосуд, Е. Светланов.

Осуществил многочисленные фондовые записи на Всесоюзном радио, грамзаписи (сольные, с различными оркестрами, и в составе трио — совместно с Н. Шаховской и Э. Грачом) на фирме «Мелодия», а также фирмах Великобритании, Японии, Франции, Англии.

С 1957 года преподавал в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, с 1963 года вёл класс специального фортепиано, в 1972—1978 годах возглавлял фортепианный факультет консерватории в качестве декана, с 1985 года заведывал одной их кафедр специального фортепиано. С 1974 года — профессор. Среди учеников: А. Рябов, Е. Рывкин, И. Погорелич, Т. Веркина, Б. Дуглас, К. Корниенко, К. Сиродо, А. Сучков, Т. Федькина и др.

Проводил открытые уроки и мастер-классы в Московской консерватории, музыкальных училищах страны и за рубежом, преподавал на международных
курсах Высшего исполнительского мастерства в США, Югославии, Японии, во Франции (был награжден орденом «Золотой крест» Франции). С 1991 года принимал участие в работе Летней школы Московской консерватории.

Входил в составы жюри более чем двадцати международных конкурсов: в Париже (1969), Мюнхене (1970, 1972), Форт-Уорте (США, 1973), Варшаве (1975), Сантандер (1977) (неоднократно работал в жюри Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве.

С 1997 года был Почётным Президентом Объединения педагогов фортепиано «ЭПТА» (EPTA-Russia), организации, представляющей российскую фортепианную школу в
международной ассоциации European Piano Teachers Association.

С середины 1990-х годов и до конца жизни работал и жил в Германии.

Умер 6 апреля 2001 года в Касселе. Похоронен в Шауенбург-Хоф (Германия).

Семья 
 Родители — отец Василий Степанович, мать Мария Евгеньевна.
 Дочь (от первого брака) — Татьяна Евгеньевна Малинина.
 Вторая жена — Татьяна Гавриловна Федькина (род. 1956), пианистка

Награды и звания 
 Лауреат II Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Будапеште (1949, 1-я премия)	
 Лауреат IV Международного конкурса пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве (1949, 7-я премия)	
 Лауреат Международного конкурса пианистов и скрипачей им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1953, разделил с Ф. Антремоном вторую премию, первая не была присуждена)
 Заслуженный артист РСФСР (16.08.1965)
 Народный артист РСФСР (19.09.1979).
 Народный артист СССР (31.03.1989)
 Почётный член Римской академии мировой культуры (1961).

Память 
В 2001 году в Швельме (Германия) проводился конкурс молодых пианистов «Romantischer Stern» им. Е. Малинина.

Примечания 

Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Германии
Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Лауреаты конкурса пианистов имени Шопена
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные в Германии